Stenskär kan syfta på följande platser:

Estland 

 Stenskär, Estland, Lääne-Viru län, Vihula vald,

Finland 

 Alskär och Stenskär, Iniö, Åboland, 
 Stenskär, Iniö, Åboland, 
 Stenskär, Houtskär, Åboland, 
 Stenskär (vid Käldersö, Korpo), Åboland, 
 Stenskär (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Stenskär (vid Björkö, Korpo), Åboland, 
 Stenskär (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Stenskär (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Stenskär, Nagu, Åboland, 
 Stenskär (vid Borstö, Nagu), Åboland, 
 Stenskär, Hangö, Nyland, 
 Stenskär (vid Rilax, Raseborg), Nyland, 
 Stenskär (väster om Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Stenskär, Esbo, Nyland, 
 Stenskär, Borgå, Nyland,

Åland 

 Stenskär (syd Föglö, Åland), 
 Stenskär (väst Kökar, Åland), 
 Stenskär (syd Kökar, Åland), 
 Stenskär (vid Sommarö, Föglö, Åland), 
 Stenskär (Kumlinge, Åland), 
 Stenskär (Vårdö, Åland), 
 Stenskär (norr Brändö, Åland), 
 Stenskär (Hammarland, Åland), 
 Stenskär (Eckerö, Åland),

Se även
Stenskäret
Västra Stenskär
Östra Stenskär
Södra Stenskär
Stora Stenskär
Lilla Stenskär
Yttre Stenskär

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar